Cofradía o Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores es el nombre genérico que se suele dar a diversas cofradías y hermandades de la Semana Santa, que rinden culto a la Virgen María en la advocación de sus Dolores.

España 

 Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Albacete.
 Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Astorga (León).
 Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Avilés (Asturias).
 Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Castilblanco (Sevilla).
 Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Ciudad Real.
 Hermandad de los Dolores de El Viso del Alcor (Sevilla).
 Archicofradía de los Dolores de San Juan de Málaga.
 Hermandad de los Dolores de Churriana de Málaga.
 Cofradía de los Dolores del Puente de Málaga.
 Hermandad de los Dolores de Torreblanca de Sevilla.
 Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Ocaña (Toledo).